Frank Snoeks, Nederlands sportverslaggever
 Guus Snoeks, Nederlands voetballer
 Henk Snoeks, Nederlands voetballer en voetbalcoach
 Jan Snoeks, Nederlands voetballer
 Jiske Snoeks, Nederlands hockeyinternational
 Kelvin Snoeks, Nederlands autocoureur